Се́тяля () — финская фамилия. Известные носители:

  (1899—1991) — финская детская писательница и переводчица.
 Сетяля, Хельми (1871—1967) — финская писательница.
 Сетяля, Эмиль Нестор (1864—1935) — финский филолог, политик.